Frac – polska sieć handlowa

Osoby noszące nazwisko Frąc:
 Cezary Frąc – tłumacz z j. angielskiego 
 Henryka Frąc – posłanka na Sejm PRL VII i VIII kadencji
 Magdalena Frąc – polska mykolog, profesor Polskiej Akademii Nauk
 Maria Frąc – tłumaczka z j. angielskiego

Polskie nazwiska